Mužská dvouhra Nature Valley Open 2018 probíhala v polovině června 2018. Do singlové soutěže nottinghamského tenisového challengeru hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl izraelský tenista Dudi Sela, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal druhý nasazený a 96. hráč žebříčku Alex de Minaur, jenž ve finále zdolal 28letého Brita Dana Evanse po dvousetovém průběhu 7–6 a 7–5. Devatenáctiletý Australan de Minaur vybojoval premiérový challengerový titul v pátém odehraném finále. Evans nastoupil do prvního finále od návratu k tenisu v dubnu 2018 po ročním trestu za užívání kokainu.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nature Valley Open 2018